Bin kan syfta på:

Bin – ett leddjur som tillhör insektsordningen steklar
bin – ett prefix för binära tal, se Binära talsystemet

Geografi

Centralafrikanska republiken 

 Bin (vattendrag), 
 Mbin (vattendrag i Centralafrikanska republiken, lat 5,53, long 17,72), Ombella-Mpoko,

Kina 

 Bin, Harbin, ett härad i Heilongjiang-provinsen
 Bin, Xianyang, ett härad i Shaanxi-provinsen

WP:Projekt Kina